Jigsaw (Engels voor decoupeerzaag) kan verwijzen naar:

 Jigsaw (band), een Britse popband, opgericht in 1966.
 Jigsaw (Saw), een personage uit de Saw-films, gespeeld door Tobin Bell.
 Jigsaw (software), een free/opensource Java-based HTTP-webserverprogramma.
 De films
 Jigsaw (1949), een film noir van Fletcher Markle.
 Jigsaw (1962), een misdaadfilm van Val Guest.
 Jigsaw (1968), een thriller.
 Jigsaw (1990).
 Jigsaw (korte film) uit 2003
 Jigsaw (2017), een film uit de Saw-serie
 Jigsaw (mode), een Brits modemerk
 Jigsaw (ER), een aflevering van ER